El término flatland, en singular, puede hacer referencia a:

 La novela Flatland, romance of many dimensions; traducida como "Planilandia: Una novela de muchas dimensiones".
 Una subdisciplina del BMX consistente en realizar acrobacias sobre terreno planos o flatland.
 Flatland: The Movie, cortometraje de animación de 2007.
 La primera demo que grabó la banda Sunny Day Real Estate en 1993 titulada Flatland Spider.

Y en plural: 

 Flatlands (Brooklyn), barrio del distrito de Brooklyn en Nueva York.